Paweł Sowiński (ur. 1974) – polski historyk, dr hab.
 Paweł Sowiński – polski biolog, prof. dr hab.
 Paweł Sowiński – polski geograf, dr hab.